Schwarzer Frühling kann stehen für:

Schwarzer Frühling (Kuba), Bezeichnung der Verhaftungswelle von Regimekritikern in Kuba im März 2003
Schwarzer Frühling (Algerien), Bezeichnung der Berber-Unruhen in Algerien 2001